Jan van Avesnes (1218-1257), erfgraaf van Henegouwen (die nooit effectief graaf werd) 
Jan II van Avesnes (1247-1304), zoon van de voorgaande, die als Jan I graaf van Henegouwen werd en als Jan II graaf van Holland en Zeeland